Trnovica est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
 Trnovica, un village situé dans la municipalité de Bileća et dans la République serbe de Bosnie ;
 Trnovica, un village situé dans la municipalité de Kalinovik et dans la République serbe de Bosnie ;
 Trnovica, un village situé dans la municipalité de Zvornik et dans la République serbe de Bosnie ;
en Croatie
 Trnovica, une localité située dans la municipalité de Dubrovačko primorje, comitat de Dubrovnik-Neretva ;
 Trnovica, une localité située dans la municipalité de Jelenje, comitat de Primorje-Gorski Kotar ;
au Monténégro
 Trnovica, un village situé dans la municipalité de Kolašin.
en Slovénie
 Trnovica, une localité située dans la commune d'Ivančna Gorica.